Мара́т Са́фин: Сафин, Марат Анварьевич (род. 1985) — российский футболист.
 Сафин, Марат Мубинович (род. 1980) — российский теннисист, депутат Государственной думы Российской Федерации VI—VII созывов (2011—2017).
 Сафин, Марат Финатович (род. 1972) — российский футболист.